Наварду́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 24,5 км². Население — 50 человек (на 2010 год). Расстояние — 136 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Castillo de Navardún, en Castillos.net
 Navardún, en Románico aragonés

Муниципалитеты Сарагосы